Chamadelle  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
2008–2014 Daniel Fillon
2014–2020 Sophie Blancheton

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Források 
INSEE
Prefektúrák
annuaire-mairie.fr

Jegyzetek 

Gironde megye települései